Orup kan avse:

Bengt Orup (1916–1996), svensk konstnär
Birger Orup (1887–1943), svensk skolledare
John Orup (1890–1959), svensk bergsingenjör
Lars Orup (1918–2007), svensk journalist
Marianne Orup (1916–2003), svensk redaktionschef
Orup (musiker) (född 1958), svensk musiker
Orup (musikalbum) musikerns debutalbum, 1988
Orup 2, dito musikalbum, 1989
Orupssjukhuset – ett sjukhus för rehabilitering i Höör
Orups lantbruksskola i Fogdarp